Piwko ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Piwko (* 1980), deutscher Kampfsportler und Schauspieler
 Paweł Piwko (* 1982), polnischer Handballspieler